FK Dukla Praag; een voetbalclub uit de Tsjechische hoofdstad Praag
 Team Dukla Praag (mannen); een voormalige wielerploeg voor mannen uit de Tsjechische hoofdstad Praag
 Team Dukla Praag (vrouwen); een wielerploeg voor vrouwen uit de Tsjechische hoofdstad Praag
 HC Dukla Praag; een handbalclub uit de Tsjechische hoofdstad Praag
 TJ Dukla Praag; een sportvereniging met twaalf afdelingen uit de Tsjechische hoofdstad Praag